Кардиналы, возведённые Папой римским Львом XII — 25 прелатов были возведены в сан кардинала на восьми Консисториях за 5 с небольшим лет понтификата Льва XII.

Самой большой консисторией, была Консистория от 2 октября 1826 года, на которой было назначено десять кардиналов.

Консистория от 3 мая 1824 года 
 Джованни Баттиста Бусси, генеральный аудитор Апостольской Палаты, избранный архиепископ Беневенто (Папская область);
 Бонавентура Гаццола, O.F.M.Ref., епископ Монтефьясконе (Папская область).

Консистория от 27 сентября 1824 года 
 Карл Каэтан фон Гайсрук, архиепископ Милана, (Ломбардо-Венецианское королевство, Австрийская империя);
 Патрисиу да Силва, O.E.S.A., патриарх Лиссабона (Португалия);
 Тересио Ферреро делла Мармора, бывший епископ Салуццо (Сардинское королевство).

Консистория от 20 декабря 1824 года 
 Педро де Ингуансо-и-Риверо, архиепископ Толедо (Испания);
 Людовико Микара, O.F.M.Cap. (Папская область).

Консистория от 21 марта 1825 года 
 Гюстав-Максимильен-Жюст де Крой, архиепископ Руана (Франция);
 Мауро Каппеллари, O.S.B.Cam., аббат и генеральный викарий своего Ордена (Папская область).

Консистория от 13 марта 1826 года 
 Жан-Батист-Мари-Анн-Антуан де Латиль, архиепископ Реймса (Франция);
 Франсиско Хавьер де Сьенфуэгос-и-Ховельянос, архиепископ Севильи (Испания);

Консистория от 2 октября 1826 года 
 Пьетро Капрано, секретарь Священной Конгрегации Пропаганды Веры (Папская область);
 Шандор Руднаи, архиепископ Эстергома (королевство Венгрия, Австрийская империя);
 Джакомо Джустиниани, архиепископ-епископ Имолы, апостольский нунций в Испании (Папская область);
 Винченцо Макки, апостольский нунций во Франции (Папская область);
 Джакомо Филиппо Франсони, апостольский нунций в Португалии (Папская область);
 Бенедетто Барберини, префект Папского Дома (Папская область);
 Джованни Антонио Бенвенути, апостольский про-легат в провинции Форли (Папская область);
 Джованни Франческо Мараццани Висконти, префект Апостольского дворца (Папская область);
 Томмазо Бернетти, губернатор Рима и вице-камерленго Святой Римской Церкви (Папская область);
 Белизарио Кристальди, казначей Апостольской Палаты (Папская область).

Консистория от 25 июня 1827 года 
 Иньяцио Назалли-Ратти, бывший апостольский нунций в Швейцарии (Папская область);
 Жоакен-Жан-Ксавье д’Изоар, декан Трибунала Священной Римской Роты (Папская область).

Консистория от 15 декабря 1828 года 
 Антонио Доменико Гамберини, епископ Орвьето (Папская область);
 Хуан Франсиско Марко-и-Каталан, губернатор Рима и вице-камерленго Святой Римской Церкви (Папская область).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Львом XII;
 Кардиналы возведённые папой римским Львом XII;
 Консистория 1824 года (май);
 Консистория 1824 года (сентябрь);
 Консистория 1824 года (декабрь);
 Консистория 1825 года;
 Консистория 1826 года (март);
 Консистория 1826 года (октябрь);
 Консистория 1827 года;
 Консистория 1828 года.

Лев XII

Лев XII